L'expression « Ligue des nations » peut désigner :
 la Société des Nations (alors écrit « Ligue des Nations » ; par traduction erronée de l'anglais ) ;
 la Ligue des nations de l'UEFA, compétition européenne de football ;
 la Ligue des nations féminine de l'UEFA, compétition européenne féminine de football ;
 la Ligue des nations de la CONCACAF, compétition américaine de football ;
 la Ligue des nations féminine de la CONCACAF, compétition américaine de football ;
 la Ligue des nations masculine de volley-ball, compétition internationale de volley-ball ;
 la Ligue des nations féminine de volley-ball, compétition internationale de volley-ball.